Pycnomma är ett släkte av svampar. Pycnomma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pycnomma